Zoche steht für:

 Zochegraben, ein Zufluss der Erpe (Spree)
 Zoche (Pflug), ein Holzpflug
 Zoche aero-diesel, deutscher Triebswerkshersteller

Zoche ist der Familienname folgender Personen: 
 Hermann-Josef Zoche (* 1958), deutscher Augustinerpater und Sachbuchautor 
 Stefanie Zoche (* 1965), deutsche Künstlerin